Neri (rivier), een rivier in Ethiopië

Personen:
 Alessandra Neri, een Italiaans autocoureur
 Filippus Neri, een katholiek priester die meewerkte aan de Contrareformatie
 Francesca Neri, een Italiaans actrice
 Giacomo Neri, een Italiaans voetballer
 Romeo Neri, een Italiaans turner
 Rosalba Neri, een Italiaans actrice
 Francisco Valmerino Neri, een Braziliaans voetballer
 Neri (zoon van Melchi), een persoon uit de Bijbel